Никоновская — название населённых пунктов в России.

Архангельская область 
 Никоновская — деревня в Няндомском районе.

Вологодская область 
 Никоновская — деревня в Антушевском сельском поселении Белозерского района. 
 Никоновская — деревня в Гулинском сельском поселении Белозерского района. 
 Никоновская — деревня в Кадуйском районе.
 Никоновская — деревня в Тарногском районе.

Ивановская область 
 Никоновская — деревня в Вичугском районе.

См. также 
 Никоновская летопись